ORP „Generał Szeptycki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Generał Szeptycki” – statek uzbrojony, szkolny okręt broni podwodnej, statek sanitarny i sztabowy ORP „Generał Sosnkowski” z okresu międzywojennego, noszący w latach 1920–1922 nazwę „Generał Szeptycki”
 ORP „Generał Szeptycki” – statek uzbrojony Flotylli Pińskiej z okresu międzywojennego, ex-H 6, ex-rosyjski holownik „Prytkij”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów